Аль-Хаддад () — арабське прізвище. Відомі носії:
 Абдулрахман Аль-Хаддад — еміратський футболіст
 Муаяд Аль-Хаддад — кувейтський футболіст